Матчі Групи 1 першого групового етапу чемпіонату світу з футболу 1982 відбувалися з 14 по 23 червня 1982 року на стадіонах в містах Віго та Ла-Корунья.

До Групи 1 було включено збірні Італії, Камеруну, Перу та Польщі. Обидві путівки до другого групового раунду здобули європейські збірні.

Турнірне становище

Італія — Польща

Перу — Камерун

Італія — Перу

Польща — Камерун

Польща — Перу

Італія — Камерун

Посилання 
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Чемпіонат світу з футболу 1982
Спортивні змагання у Барселоні
Червень 1982